Сермя́жная пра́вда, вели́кая сермя́жная пра́вда () — русское и английское идиоматическое выражение, означающее простую и неприукрашенную, но глубокую истину. В русском языке это словосочетание существует по крайней мере с XIX века, хотя и приписывается Илье Ильфу и Евгению Петрову (роман «Золотой телёнок»), в английском — встречается в анонимной балладе «The Juste Millieu», впервые опубликованной в 30-х годах XIX века.

В русском языке 
Согласно Н. С. и Н. Г. Ашукиным, в русский язык идиома «сермяжная правда» в форме «великая сермяжная правда» впервые введена Ильёй Ильфом и Евгением Петровым в романе «Золотой телёнок», который вышел в 1931 году. Вопреки сведениям словаря «Крылатые слова», это выражение первый раз встречается в романе не в 33, а в 13 главе «Васисуалий Лоханкин и его роль в русской революции» . Первый раз — в эпизоде, когда Варвара побежала к мужу жаловаться на жителей «Вороней слободки»:

Второй раз в эпизоде, когда Остап Бендер приходит к Васисуалию Лоханкину и становится свидетелем того, как соседи подвергают его порке. Несмотря на это, Васисуалий отзывается о соседях положительно, а к порке относится философски:

Несмотря на то что Остап слышит это выражение впервые, он понимает его совершенно правильно и дополняет синонимическим рядом:

В дальнейшем выражение «сермяжная правда» звучит в романе пять раз, в том числе трижды — с эпитетом «великая».

Предположительно выражение «сермяжная правда» было создано под влиянием устойчивого выражения «сермяжная Русь».

Выражение в неироническом смысле «мужицкой правды» применялось уже в XIX веке, см., например, роман Н. Д. Ахшарумова «Во что бы то ни стало», впервые опубликованный в 1881 году: «… сермяжная, сиволапая правда, без яркого освещения театральной рампы … была ей отвратительна».

В английском языке 
Русскому выражению «сермяжная правда» соответствует английское «homespun truth», в котором прилагательное homespun означает «домотканый, грубый, простой», в переносном значении — «нехитрый, неприкрашенный, немудрящий, по-деревенски грубоватый». Впервые это выражение зафиксировано в анонимной балладе «The Juste Milieu» (), опубликованной в виде листовки в 30-х годах XIX века, автор которой осуждает уклончивость и обтекаемость языка политиков и противопоставляет ему homespun truth — бесхитростность и прямоту:

Русско-английское соответствие 
Английский эпитет homespun сочетается не только с существительным truth, но и с другими, в частности — values, virtues, humour. В отличие от русского выражения «сермяжная правда», имеющего ироническую коннотацию, «homespun truth» чаще несёт в себе положительную оценку. Впервые соответствие между идиомами «homespun truth» и «сермяжная правда» зафиксировано в «Русско-английском словаре крылатых слов» И. А. Уолш и В. П. Беркова, вышедшем в 1971 году, а в словарях общей лексики — в «Новом большом русско-английском словаре».

Примечания

Литература 
 
 Александра Тихомирова. «Лапотно-квасной патриотизм» и «Русь посконная»: к вопросу о русских национальных предметных символах. // Антропологический форум, № 18. С. 334.
 И. Тишкина. Некоторые особенности использования цепочек фразеологизмов в речевой характеристике героя в дилогии И. Ильфа и Е. Петрова. // Studia Slavica Hung. 45 (2000), Budapest, 2000 (345—351).

Русские фразы
Английские фразеологизмы